Drie-eenheid, De Christelijke leer van één God in drie personen. (< Lat. trinitas; bijv. nw. trinitarisch)
Triniteit (Terneuzen), een wijk in Terneuzen